Хронология на пилотираните космически полети (1980-е)
 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

1980 г.

1981 г.

1982 г.

1983 г.

1984 г.

1985 г.

1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г. 

 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Вижте също 
 Восток
 Меркурий
 Восход
 Джемини
 Аполо
 Союз
 Космическа совалка
 Шънчжоу
 Салют
 Скайлаб
 Мир
 МКС

Източници 
 Информация

Космически полети